Филово — название населённых пунктов в России:

 Филово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Филово — деревня в Локнянском районе Псковской области.